121 км, 121-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Молдова 
 121 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Молдавская железная дорога. Код 399019.

Россия 
 121 км — недействующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, Стерлитамакский район республики Башкортостан. Код 652528.
 121 км — действующий остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога, г.о. Кашира, Московская область. Код 229710.
 121 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Краснодарский край). Код 525534.
 121 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы 124 км, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 588158.

Украина 
 121 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 044812.
 121 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 405050.
 121 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога (Днепропетровская область). Код 452943.

Примечания